Alexy ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alexy (1846–1908), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Gillian Alexy (* 1986), australische Schauspielerin
 Hans Alexy (* 1952), deutscher Richter
 Janko Alexy (1894–1970), slowakischer Maler 
 Karoly Alexy (1816–1880), ungarischer Bildhauer
 Oliver Alexy (* 1980), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Robert Alexy (* 1945), deutscher Jurist und Philosoph

Siehe auch:
 Alexi
 Alexis